Ирье (Юрьё) Иконен (; 18 мая 1902, Або, Великое княжество Финляндское, Российская империя — 24 ноября 1981, Хельсинки, Финляндия) — финский оперный , (бас), .

Биография 
Сперва учился в педагогическом колледже. В 1928—1943 годах учительствовал в разных школах Хельсинки. В 1928—1932 годах обучался вокалу в Хельсинки, затем в Центральной Европе и Италии. Дал свой первый концерт в 1930 году, в 1934 году был приглашён на работу в Финскую национальную оперу.

До 1961 года был солистом Национальной оперы Финляндии. Гастролировал в театрах Германии, Италии, Англии, Польши, СССР. Выступал также как концертный певец. Исполнил более 100 партий басового репертуара (в операх В. А. Моцарта, Дж. Россини и Р. Вагнера и др.).

Снимался и пел в кино.

Фильмография

Награды 
 Pro Finlandia (1952)

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 2/Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1963

Ссылки 
 Ikonen, Yrjö
 

Награждённые медалью Pro Finlandia
Басы
Родившиеся в Турку
Умершие в Хельсинки
Персоналии:Финская национальная опера